Antiguo griego puede referirse a:

 Griego antiguo, la versión antigua del idioma griego.
 Lo perteneciente a la Antigua Grecia.